Porte Saint-Jean peut désigner :
 la St.-Johanns-Tor de Bâle ;
 la porte Saint-Jean à Châlons-en-Champagne ;
 la porte Saint-Jean à Château-Thierry ; 
 la porte Saint-Jean à Joigny ;
 la porte Saint-Jean à Londres, siège du Très vénérable ordre de Saint-Jean ;
 la porte Saint-Jean, une porte aujourd'hui disparue de Nancy ;
 la porte Saint-Jean, l'une des portes de Québec ; 
 la Porta San Giovanni de Rome.

Voir aussi 
 Porte de Saint-Jean